Filipovo kan syfta på:

Bulgarien 

 Filipovo (distrikt), Blagoevgrad, Obsjtina Bansko,

Serbien 

 Bački Gračac, ort,